

Persone 
 Karl Kaltenbach (1882-1950) – tiratore di fune e atleta tedesco
 Stephen Kaltenbach (1940) – artista statunitense

Geografia

Austria 
 Kaltenbach – comune nel distretto di Schwaz (Tirolo)
 Kaltenbach – frazione di Bad Ischl, città nel distretto di Gmunden (Alta Austria)
 Kaltenbach – frazione di Bad Traunstein, comune nel distretto di Zwettl (Bassa Austria)
 Kaltenbach – frazione di Vitis, comune nel distretto di Waidhofen an der Thaya (Bassa Austria)

Germania 
 Kaltenbach – frazione di Engelskirchen, comune nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Kaltenbach – frazione di Hinterweidenthal, comune nel circondario del Palatinato Sudoccidentale (Renania-Palatinato)

Repubblica Ceca 
 Kaltenbach – antico nome tedesco di Nové Hutě, comune nel distretto di Prachatice (Boemia Meridionale)

Svizzera 
 Kaltenbach – ex comune ora frazione di Wagenhausen, comune nel distretto di Frauenfeld (Canton Turgovia)